John Anderson (1833-1900), naturalista britannico
John Anderson (1870-1952), archeologo britannico
John Anderson ( – ), aracnologo statunitense
John Anderson (1893-1962), filosofo australiano di origine scozzese
John Anderson (1907-1948), discobolo statunitense
John Anderson (1936 – ), mezzofondista britannico
John Anderson (1922-1992), attore statunitense
John Anderson (1915-1987), calciatore inglese
John Anderson (1921-2006), calciatore inglese
John Anderson (1929-2001), calciatore scozzese
John Anderson, giocatore di baseball statunitense 
John Anderson, giornalista sportivo statunitense
John Anderson, musicista statunitense
John Anderson, regista 
John Anderson (1939 – ), velista australiano
John Malcolm Anderson (1956 – ), aracnologo sudafricano
John Anderson, giocatore di football americano statunitense
John Christopher Patrick Anderson (1959), calciatore irlandese